Фоминская — деревня в Верховажском районе Вологодской области.

Входит в состав Коленгского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Коленгский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Верховажья — 53 км, до центра муниципального образования Ногинской — 1 км. Ближайшие населённые пункты — Удальцовская, Нивская, Ногинская.

По переписи 2002 года население — 42 человека (17 мужчин, 25 женщин). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
 Фоминская в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Верховажского района